Die Communauté de communes du Vexin Normand ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Eure der Regionen Normandie. Sie wurde am 16. Dezember 2016 gegründet und umfasst 39 Gemeinden (Stand: 30. März 2018). Der Verwaltungssitz befindet sich in der Gemeinde Gisors.

Historische Entwicklung 
Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 durch die Fusion der Vorgängerorganisationen
 Communauté de communes du Canton d’Étrépagny und
 Communauté de communes Gisors-Epte-Lévrière.

Mit Wirkung vom 1. Januar 2018 schlossen sich weitere fünf Gemeinden dem hiesigen Verband an:
 Bézu-la-Forêt von der Communauté de communes Lyons Andelle,
 Château-sur-Epte von der Seine Normandie Agglomération,
 Martagny von der Communauté de communes des 4 Rivières sowie
 Boury-en-Vexin und Courcelles-lès-Gisors von der Communauté de communes du Vexin Thelle aus dem Département Oise.

Das Verwaltungsgericht in Amiens hat dem Einspruch der Communauté de communes du Vexin Thelle entsprechend die Erlasse der Präfekten der Départements Eure und Oise des Übergangs der Gemeinden Boury-en-Vexin und Courcelles-lès-Gisors ausgesetzt. Mit Wirkung des 30. März 2018 sind diese wieder Mitglied der Communauté de communes du Vexin Thelle.

Mitgliedsgemeinden

Einzelnachweise 

Vexin Normand
Gegründet 2016